Okręty US Navy o nazwie USS  "Sproston":
Pierwszy "Sproston" (DD-173) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1919 - 1922.
Drugi "Sproston" (DD-577)  był niszczycielem typu Fletcher, który służył w latach 1943 - 1968.
Sproston